Mlynky (ukrainisch ; russische Entsprechung Melenki/Меленки) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kotelwa; siehe Mlynky (Kotelwa)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch; siehe Mlynky (Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Chotyn; siehe Mlynky (Chotyn)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn; siehe Mlynky (Hajssyn)

Mlynky ist der Name folgender Orte in der Slowakei:
 in der Ostslowakei im Okres Spišská Nová Ves; siehe Mlynky (Slowakei)

Mlynky bezeichnet:
 slowakischer Name der ungarischen Gemeinde Pilisszentkereszt

Siehe auch:
 Mlyny